Суперкубок Вірменії з футболу 2014 — 17-й розіграш турніру. Матч відбувся 24 вересня 2014 року між чемпіоном Вірменії Бананцом та володарем кубка Вірменії Пюніком.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway
 Матч на transfermarkt 

2014
Вірменія
2014 у Вірменії